Drago ist im Slowenischen, Kroatischen und Serbischen eine Variante der männlichen Vornamen Dragan und Dragomir, im Italienischen ein Familienname, der im Mittelalter als Übername fungierte und letztlich auf lateinisch draco ‚Drache‘ zurückgeht.

Namensträger

Vorname 

 Drago Druškovič (* 1950), österreichisch-slowenischer Maler

 Drago Grubelnik (1976–2015), slowenischer Skirennläufer
 Drago Jančar (* 1948), slowenischer Schriftsteller
 Drago Papa (* 1984), kroatischer Fußballspieler
 Drago Tršar (* 1927), slowenischer Bildhauer
 Drago Trumbetaš (1937–2018), deutscher Maler, Graphiker und Autor kroatischer Herkunft

Familienname 
 Billy Drago (William Eugene Burrows; 1945–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Gago Drago (* 1985), niederländisch-armenischer Thaiboxer und K-1-Kämpfer
 Luigi Del Drago (1776–1845), italienischer Geistlicher und Kurienkardinal
 Luis María Drago (1859–1921), argentinischer Jurist und Staatsmann
 Mariano Drago (1907–1986), Dirigent, Musikpädagoge und Komponist slowenischer Herkunft
 Mario del Drago (1899–1981), italienischer Adliger
 Tony Drago (* 1965), maltesischer Snookerspieler
 Ugo Drago (1915–2007), italienischer Jagdflieger des Zweiten Weltkriegs

Künstlername 
 Drago (Wrestler), Ringname von Víctor Manuel Soto Flores (* 1975), mexikanischer Wrestler

Siehe auch 
 Draco
 Dragon

Weblinks

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Slawischer Personenname
Italienischer Personenname